El nombre Yulia, transliteración no estricta del ruso o ucraniano Юлія, se puede referir a varias personas:
 Yulia Timoshenko (n. 1960), política ucraniana, en dos ocasiones primera ministra de su país;
 Yulia Nesterenko (n. 1979), atleta bielorrusa especialista en pruebas de velocidad;
 Yulia Rossikova (n. 1980), cantante rusa de ópera, con voz de mezzo-soprano;
 Yulia Nova (n. 1982), modelo erótica rusa;
 Yulia MacLean (n. 1986), anteriormente Yulia Beredenko y Yulia Townsend, cantante de fusión clásica, neozelandesa nacida en Rusia; o
 Yulia, cantante infantil en el talent show español Quiero cantar.